Palazzo Pubblico (deutsch öffentliches Gebäude) ist in vielen italienischen Städten die Bezeichnung für das Rathaus.

Die bekanntesten Bauwerke mit dieser Bezeichnung sind:

 Palazzo Pubblico (Bologna), das ehemalige Rathaus von Bologna, heute Palazzo d’Accursio
 Palazzo Pubblico (Cagli), das Rathaus von Cagli
 Palazzo Pubblico (Piacenza), das Rathaus von Piacenza, genannt Il Gotico
 Palazzo Pubblico (Pienza), das Rathaus von Pienza
 Palazzo Pubblico (Rivarolo Mantovano), das ehemalige Rathaus von Rivarolo Mantovano
 Palazzo Pubblico (San Marino), das Rathaus von San Marino
 Palazzo Pubblico (Siena), das Rathaus von Siena